Le mot cyanamide peut désigner :
 le cyanamide hydrogène (CH2N2),
 le cyanamide calcique (CaCN2).